Drouyn ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Drouyn de Lhuys (1805–1881), französischer Staatsmann
 Léo Drouyn (1816–1896), französischer Maler, Grafiker, Architekt und Archäologe